Alexander Muscat (ur. 14 grudnia 1984 w Piecie) – maltański piłkarz grający na pozycji obrońcy. Obecnie jest zawodnikiem klubu Sliema Wanderers.

Kariera piłkarska 
Muscat jest wychowankiem maltańskiego klubu Sliema Wanderers. Zanim stał się członkiem seniorów tego klubu, przez dwa sezony ugrywał się w innych drużynach - Lija Athletic i Balzan Youths. Od 2004 roku nieprzerwanie reprezentuje barwy drużyny Sliema Wanderers.

Kariera reprezentacyjna 
Muscat w reprezentacji Malty zadebiutował 16 lutego 2004 roku w towarzyskim meczu z Estonią. Na boisku pojawił się w 73 minucie meczu. Do tej pory rozegrał w niej 21 meczów (stan na 9 maja 2013).

Sukcesy 
 Mistrzostwo Malty: 2005 (Sliema)
 Puchar Malty: 2009 (Sliema)
 Superpuchar Malty: 2009 (Sliema)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Malty w piłce nożnej
Piłkarze Sliema Wanderers F.C.
Urodzeni w 1984
Piłkarze Balzan F.C.